Маричика Титие Цэран (; ), в замужестве Йордаке () — румынская гребчиха, выступавшая за сборную Румынии по академической гребле в 1980-х годах. Чемпионка летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, обладательница серебряной и трёх бронзовых медалей чемпионатов мира, победительница и призёрка многих регат национального значения. Также некоторое время выступала за сборную Западной Германии.

Биография 
Маричика Цэран родилась 4 января 1962 года в коммуне Герца-Микэ, жудец Сату-Маре, Румыния.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1982 года, когда вошла в основной состав румынской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Люцерне, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте парных рулевых четвёрок — в решающем финальном заезде уступила только экипажам из Советского Союза и Восточной Германии.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (будучи страной социалистического лагеря, формально Румыния бойкотировала эти соревнования по политическим причинам, однако румынским спортсменам всё же разрешили выступить на Играх частным порядком). В составе четырёхместного экипажа, куда также вошли гребчихи Анишоара Сорохан, Йоана Бадя, София Корбан и рулевая Екатерина Оанча, в финале Цэран обошла всех своих соперниц и тем самым завоевала золотую олимпийскую медаль.

После лос-анджелесской Олимпиады Цэран осталась в составе гребной команды Румынии и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1985 году в парных четвёрках она стала бронзовой призёркой на мировом первенстве в Хазевинкеле, пропустив вперёд команды из ГДР и СССР.

В 1986 году на чемпионате мира в Ноттингеме в той же дисциплине выиграла серебряную медаль, уступив в финале восточногерманским спортсменкам.

Во время международной регаты в Мангейме в 1987 году Маричика Цэран покинула расположение румынской сборной и осталась жить на территории Западной Германии, а затем присоединилась к гребному клубу из Регенсбурга и стала выступать за западногерманскую национальную сборную по академической гребле. В частности, в составе команды ФРГ она выступила на мировом первенстве 1989 года в Бледе, где заняла четвёртое место в одиночках.

В 1990 году в одиночках одержала победу на трёх этапах Кубка мира, тогда как на чемпионате мира в Тасмании получила бронзу.

В период 1991—1992 годов продолжала выступать за сборную Германии на этапах Кубка мира, но в чемпионатах мира и Олимпийских играх больше участия не принимала.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Маричика Цэран  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Румынии
Гребцы (академическая гребля) Германии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от Румынии
Олимпийские чемпионы по академической гребле